Johann Falckner ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Falckner (1629–1681), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Friedrich Falckner (1642–1703), sächsischer Jurist
 Johann Ludwig Falckner (1787–1832), Schweizer Mediziner, Chemiker und Apotheker

Siehe auch
 Johanna Falckner
 Johann Falk
 Johann Falcke